Кубок Хорватії з футболу 2014–2015 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобув Динамо (Загреб).

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 серпня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 2014

|}

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 жовтня 2014

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2014

|}

Чвертьфінали 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 лютого/3 березня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 лютого/4 березня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 лютого/18 березня 2015

|}

Півфінали 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/22 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Хорватії на soccerway 

2014–2015
Хорватія
Хорватія
2014 у хорватському спорті
2015 у хорватському спорті